Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

288e régiment d'infanterie
288e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires